New Light ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 New Light (Louisiana)
 New Light (North Carolina)
 New Light (South Carolina)
 New Light (Virginia)